Antrozous är ett släkte av däggdjur. Antrozous ingår i familjen läderlappar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Wilson & Reeder (2005) listar Antrozous dubiaquercus i ett eget släkte, Bauerus.

Källor

Externa länkar 

Läderlappar
Antrozous